Pallacanestro femminile ai XV Giochi panamericani
Pallacanestro maschile ai XV Giochi panamericani